|-
| 146701 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146702 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146703 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146704 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146705 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146706 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146707 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146708 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146709 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146710 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146711 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146712 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146713 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146714 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146715 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146716 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146717 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146718 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146719 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146720 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146721 - ||  || 8 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146722 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146723 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146724 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146725 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146726 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146727 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146728 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146729 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146730 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146731 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146732 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146733 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146734 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146735 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146736 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146737 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146738 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146739 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146740 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146741 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146742 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146743 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146744 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146745 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146746 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146747 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146748 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146749 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146750 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146751 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146752 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146753 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146754 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146755 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146756 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146757 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146758 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146759 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146760 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146761 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146762 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146763 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146764 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146765 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146766 - ||  || 14 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146767 - ||  || 5 decembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146768 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146769 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146770 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146771 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146772 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146773 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146774 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146775 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146776 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146777 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146778 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146779 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146780 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146781 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146782 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146783 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146784 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146785 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146786 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146787 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146788 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146789 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146790 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146791 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146792 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146793 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146794 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146795 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146796 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146797 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146798 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146799 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146800 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-